El término igualdad hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Matemática
 Igualdad matemática: enunciado en el que dos expresiones (iguales o distintas) denotan el mismo objeto.

Sociología
Igualdad social
Igualdad biocéntrica es una intuición, un principio fundamental que se refiere a que todas las cosas tienen el mismo derecho a existir.

Género 
 Igualdad de género

Derecho
Derecho a la igualdad que todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley.
El principio de Igualdad ante la ley establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios.
Igualdad de derechos, término que se refiere a la igualdad jurídica entre los individuos..
Enmienda de Igualdad de Derechos (Equal Rights Amendment).
Feminismo de la igualdad, tendencia escindida del feminismo radical en los años 1970.
Igualdad de oportunidades, forma de justicia social.
Igualdad salarial
Ley de igualdad es aquella que legisla para garantizar la igualdad de derechos, obligaciones u oportunidades de las personas.
Igualdad Animal es una organización sin ánimo de lucro de carácter internacional.

Partidos políticos y movimientos 
Conectar Igualdad, iniciativa del poder ejecutivo argentino.
Movimiento Justicia e Igualdad: Justice and Equality Movement.
Partido de la Igualdad, partido político feroés socialdemócrata.
Partido Igualdad, partido político chileno de izquierdas.
Sociedad de la Igualdad, organización política chilena.
Solidaridad e Igualdad, agrupación política de la Argentina.

Publicaciones 
Igualdad, semanario español publicado en 1932-1933.

Enlaces externos